De Ronde van Groot-Brittannië 2018 (officieel: OVO Energy Tour of Britain) was de 79e editie van deze wielerwedstrijd voor heren. De wielerwedstrijd vond plaats in Groot-Brittannië van 2 tot 9 september 2018 tussen Pembrey Country Park en Londen op een koers van 1.136,1 km De ronde maakt deel uit van de UCI Europe Tour 2018-kalender in categorie 2.HC.

Parcours 
De Ronde van Brittannië speelt zich af in acht etappes, inclusief een ploegentijdrit, voor een totale afstand van 1136,1 kilometer

Ploegen 
20 teams nemen deel aan deze Ronde van Groot-Brittannië - 11 UCI WorldTeams, 4 professionele continentale teams en 4 continentale teams en een nationaal team:

Etappes

Etappe-overzicht

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe 
ploegentijdrit

6e etappe

7e etappe

8e etappe

Eindklassement

algemeen eindklassement 

2018
UCI Europe Tour
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018